CCP – krytyczny punkt kontroli
 CCP Games – islandzki producent i wydawca gier komputerowych
 CCP Records – austriacka wytwórnia płytowa
 Commercial Crew Program – program NASA rozwoju załogowego transportu kosmicznego